Аплтон има више значења:
 Аплтон (Висконсин)
 Аплтон (Минесота)